Sklípkánek je české označení pro pavouky ze tří rodů:
 Atypus
 Calommata
 Sphodros